Мано́вич — фамилия. Известные носители:
 Манович, Захар Хаимович (1925—1999) — советский невропатолог, доктор медицинских наук.
 Манович, Лев Захарович (род. 1960) — автор книг по теории цифровой культуры и новых медиа, профессор компьютерных наук.
 Нарий Манович — литературный псевдоним писателя Андрея Измайлова (1953—2011)